Gargo ist der Name von

 Gargo (Finnmark), Berg in Norwegen
 Mohammed Gargo (* 1975), ghanaischer Fußballspieler